Barpy Alykulov (1884-1949), conteur et chanteur kirghize ;
 Gulzhigit Alykulov (2000-), footballeur international kirghiz.